Елбрус може да се отнася за:

 Елбрус – планински масив и връх в планинската система Голям Кавказ в Русия;
 Алборз или Елбурс – планинска верига в северен Иран;
 Алборз – провинция в Иран до едноименната планина;